Yimnashana — род жуков-усачей из подсемейства Lamiinae (Cerambycidae). Юго-Восточная Азия.

Описание 
Жуки-усачи мелкого размера, длина тела менее 1 см. Отличается следующими признаками: i) глаза выемчатые или почти разделенные; ii) нижние доли глаз маленькие; iii) усики с базальными восемью члениками, окаймленными длинными приподнятыми щетинками, и остальные без таких щетинок; iv) переднеспинка с небольшим выступом с каждой стороны и парой остистых бугорков на диске; v) заднегрудь относительно короткая (длиннее, чем у Tinkhamia, но короче, чем у Gyaritus). Зубцы торчат как на переднеспинке, так и на основании овальных надкрылий; укороченная заднегрудь и перепончатые задние крылья атрофированы, сужены кзади, не достигают вершины брюшка.

Классификация и этимология 
Род был впервые описан в 1937 году и включён в состав трибы Gyaritini из подсемейства Lamiinae (семейство Cerambycidae).

 Подрод Yimnashana (или род в узком составе)
 Yimnashana alfredi Gouverneur & Vitali, 2016 — Лаос
 Yimnashana befui Vitali & Gouverneur, 2017 — Малайзия
 Yimnashana bezarki Vitali & Gouverneur, 2017 — Вьетнам
 Yimnashana denticulata Gressitt, 1937 — Китай

 Подрод Tinkhamia Gressitt, 1937 (или отдельный род)
 Yimnashana borneana Vives & Heffern, 2021 — Малайзия (Сабах, остров Калимантан)
 Yimnashana hamulata (Gressitt, 1937) — Китай
 Yimnashana validicornis (Gressitt, 1951) — Китай

 Исключённые виды
 Yimnashana ceylonica Breuning, 1961 (перенесён в Ceylania) — Шри-Ланка
 Yimnashana lungtauensis Gressitt, 1951 (перенесён в Gyaritus) — Китай
 Yimnashana theae Gressitt, 1951 (перенесён в Gyaritus) — Китай
 Yimnashana wakaharai Yamasako, Hasegawa & Ohbayashi, 2012 (перенесён в Elegantogyaritus) — Лаос

Примечания

Литература 
 Breuning S. 1979: Revision de la tribu des Gyaritini Breun. (Coleoptera Cerambycidae). Editions Sciences Nat, 
France, 20 pp., 1 pl.

Ссылки 
 
 
Ламиины
Роды жесткокрылых